Moos peut être :

Patronyme 

 Anke Rehlinger, née Moos (1976-), avocate et femme politique allemande.
 Galerie Moos est une galerie d'art et maison de vente aux enchères à Genève.

Pseudonyme 

 Moos, un chanteur français

Toponyme 

 Moos, commune du département du Haut-Rhin fusionnée avec Niederlarg pour donner Mooslargue
 Moos, commune allemande dans l'arrondissement de Deggendorf (Basse-Bavière)
 Moos, commune allemande dans l'arrondissement de Constance (Bade-Wurtemberg)

Télévision 
 Moos, téléfilm néerlandais diffusé en 2016

Patronyme germanique